Carol Ardeleanu – scrittore rumeno
 Petr Ardeleanu – arbitro di calcio ceco
 Ștefan Ardeleanu – ex schermidore rumeno
 Suzana Ardeleanu – ex schermitrice rumena